een minder precieze benaming van het Paltsgraafschap aan de Rijn, of van delen daarvan
 aan aanduiding van de Palts (streek), het gebied op de linkeroever van de Rijn waarin dit paltsgraafschap voor een belangrijk deel lag